Натуральне число 567
 567 рік до нашої ери
 567 рік нашої ери